Юсуфи — фамилия. Известные носители:

 Юсуфи, Фахрудин (1939—2019) — югославский футболист.
 Юсуфи, Хабиб (1916—1945) — таджикский советский поэт, переводчик и литературный критик.